Лашевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лашевичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Лашевичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Лашевичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.